Eneide travestita (in lingua ucraina, originale Виргиліева Энеида, moderno Вергілієва Енеїда) è una versione burlesca dellEneide di Virgilio opera dello scrittore ucraino Ivan Petrovyč Kotljarevs'kyj, pubblicato a Pietroburgo nel 1798.

Antefatti 
Nel 1633 Giovanni Battista Lalli aveva introdotto un nuovo approccio dell'Eneide introducendo una parodia pubblicata col titolo L'Eneide travestita. All'esperimento di Lalli diede seguito il poeta francese Paul Scarron con Le Virgile travesty, en verses burlesques (1648).
Il poeta tedesco Johann David Michaelis aveva iniziato la sua opera ma aveva scritto poche righe quando la morte lo raggiunse nel 1772. Un altro tedesco, Aloys Blumauer, proseguì nel tentativo finché, nel 1784, aveva pubblicato Virgils Aeneis, travestiert che non ebbe successo. Fra il 1791 e il 1796  apparvero le prime quattro parti l'opera burlesque del russo Nikolaj Petrovič Osipov, completata dopo la sua morte da Aleksandr Kotel'nickij (1802: parte quinta, 1808: parte sesta).

Storia dell'opera 
L'Eneide di Virgilio sottosopra di Osipov è stato un modello di riferimento fondamentale per la versione in lingua ucraina di Kotljarevskyj, il quale usò la stessa trama, localizzandola, e la stessa metrica, essendo in gran parte di una versione libera.

Il poeta aveva iniziato a scrivere l'opera nel 1794 e aveva pubblicato le sue prime tre parti a San Pietroburgo nel 1798, la quarta parte apparve nel 1809. Con l'aggiunta delle parti quinta e sesta completò l'opera intorno al 1820. Tuttavia la prima edizione completa dell'opera (con un glossario) fu pubblicata solo dopo la sua morte nel 1842.

Frammenti delle Eneidi di Osipov e Kotljarevskyj al confronto

Altre notizie 
Nel 1991 fu realizzato un film d'animazione in lingua ucraina dell'opera, Енеїда, diretto da Vladimir Dakhno.

Bibliografia 

 Wolodymyr T. Zyla, A Ukrainian Version of the "Aeneid": Ivan Kotljarevs'kyj's "Enejida", in The Classical Journal, vol. 67, n. 3 (febbraio-marzo 1972), pp. 193-197 (http://www.jstor.org/pss/3296592)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Eneyida - a living classic of Ukrainian literature in Welcome to Ukraine, 1999, 1.

Opere letterarie di autori ucraini
Opere basate sull'Eneide